Il Campionato mondiale di calcio Under-20 2013, 19ª edizione del torneo, si è svolto in Turchia dal 21 giugno al 13 luglio 2013.

Stadi

Squadre qualificate

Convocati

Fase a gironi

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Gruppo E

Gruppo F

Confronto tra le terze classificate

Fase ad eliminazione diretta

Tabellone

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale 3º posto

Finale

Premi

Classifica marcatori 

Autogol:
  Jozo Šimunović (pro )

Note

Collegamenti esterni 

Calcio nel 2013
2013
Competizioni sportive in Turchia